Роберт Джозеф Герре́ро (; род. 27 марта 1983, Гилрой, Калифорния, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней (Welterweight) весовой категории. Чемпион мира в полулёгком весе по версии IBF, 2006—2008, во втором полулёгком по версии IBF, 2009, временный чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA и WBO, 2011, временный чемпион в полусреднем весе по версии WBC, 2012.

Профессиональная карьера

Полулёгкий вес 
Дебютировал на профессиональном ринге в 2001 году в полулёгкой весовой категории.

В 2004 году завоевал титул чемпиона северной Америки по версии NABF, нокаутировав в четвёртом раунде соотечественника Сезаря Фигейро.

В 2005 году потерпел первое поражение. Проиграл раздельным решением судей, мексиканцу, Гамалиэлю Диасу.

23 июня 2006 года состоялся реванш. Геррейро нокаутировал Диаса в шестом раунде и закрыл единственное поражение.

В сентябре 2006 года завоевал титул чемпиона мира по версии IBF, нокаутировав в 8-м раунде Эрика Айкена.

В первой защите титул встретился с мексиканцем Орландо Салидо. Салидо выиграл по очкам, но позже обнаружился положительный тест на запрещённые препараты в крови мексиканца. Поединок признали несостоявшимся, и Геррейро сохранил чемпионский титул.

Второй полулёгкий вес 
22 августа 2009 года победил по очкам Малькольма Классена и стал новым чемпионом мира по версии IBF во втором полулёгком весе.

В 2010 году победил по очкам Хоэля Касамайора.

Лёгкий вес 
9 апреля 2011 года победил австралийца Майкла Катсидиса и стал временным чемпионом мира по версиям WBA и WBO.

Полусредний вес 
28 июля 2012 года Герреро победил по очкам непобеждённого турка, Айдэна Сельчука (23-0), и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В ноябре 2012 года защитил титул в бою с американцем Андре Берто.

Бой с Флойдом Мэйвезером 
4 мая 2013 года встретился с легендарным Флойдом Мейвезером. Герреро проиграл по итогам двенадцатираундового боя, единогласным решением судей.

Бой с Дэнни Гарсия 
23 января 2016 года не смог завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Уступил Дэнни Гарсия единогласным решением судей.

Проблемы с законом 
 28 марта 2013 года был задержан в аэропорту Нью-Йорка, за попытку пронести на самолёт оружие (пистолет 45-го калибра).

Список поединков 

|- style="margin:0.5em auto; font-size:95%;"
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Результат
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Оппонент
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Тип
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Раунд, Время
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Дата
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Место
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Дополнительно
|- align=center
! |36-6-1-2
| align=left | Джералд Томас
| align=center |UD
| 10
| 28 сентября 2019
| align=left |  Лос-Анджелес, США
| align=left | 
|- align=center
! |35-6-1-2
| align=left | Эвинсон Эррера
| align=center |RTD
| 5 
| 9 марта 2019
| align=left |  Карсон (Калифорния), США
|
|- align=center
! |34-6-1-2
| align=left | Адам Мате
| align=center |KO
| 2 
| 1 декабря 2018
| align=left |  Лос-Анджелес, США
|
|- align=center
! |33-6-1-2
| align=left | Омар Фигероа
| align=center |TKO
| 3 
| 15 июля 2017
| align=left |  Юниондейл, США
| align=left | 
|- align=center
! |33-5-1-2
| align=left | 
| align=center |SD
| 12
| 27 августа 2016
| align=left |  Анахайм (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |33-4-1-2
| align=left | Дэнни Гарсия
| align=center |UD
| 12
| 23 января 2016
| align=left |  Лос-Анджелес, США
| align=left | 
|- align=center
! |33-3-1-2
| align=left | Аарон Мартинес
| align=center |SD
| 10
| 6 июня 2015
| align=left |  Карсон, Калифорния, США
| align=left | 
|- align=center
! |32-3-1-2
| align=left | Кит Турман
| align=center |UD
| 12
| 7 марта 2015
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left | 
|- align=center
! |32-2-1-2
| align=left | Ёсихиро Камэгаи
| align=center |UD
| 12
| 21 июня 2014
| align=left |  Карсон, США
| align=left | 
|- align=center
! |31-2-1-2
| align=left | Флойд Мейвезер
| align=center |UD
| 12
| 4 мая 2013
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left | 
|- align=center
! |31-1-1-2
| align=left | Андре Берто
| align=center |UD
| 12
| 24 ноября 2012
| align=left |  Онтарио (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |30-1-1-2
| align=left | Сельчук Айдын
| align=center |UD
| 12
| 28 июля 2012
| align=left |  Сан-Хосе (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |29-1-1-2
| align=left | Майкл Катсидис
| align=center |UD
| 12
| 9 апреля 2011
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left | 
|- align=center
! |28-1-1-2
| align=left | Висенте Эскобедо
| align=center |UD
| 10
| 6 ноября 2010
| align=left |  Ньюарк (Нью-Джерси), США
| align=left | 
|- align=center
! |27-1-1-2
| align=left | Хоэль Касамайор
| align=center |UD
| 10
| 31 июля 2010
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left | 
|- align=center
! |26-1-1-2
| align=left | Роберто Давид Аррьета
| align=center |TKO
| 8 
| 30 апреля 2010
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left |
|- align=center
! |25-1-1-2
| align=left | Малькольм Классен
| align=center |UD
| 12
| 22 августа 2009
| align=left |  Хьюстон, США
| align=left | 
|- align=center
! |24-1-1-2
| align=left | Эфрен Инохоса
| align=center |RTD
| 8 
| 12 июня 2009
| align=left |  Сан-Хосе (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |23-1-1-2
| align=left | Дауд Йордан
| align=center |NC
| 2 
| 7 марта 2009
| align=left |  Сан-Хосе (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |23-1-1-1
| align=left | Эдель Руис
| align=center |TKO
| 1 
| 24 января 2009
| align=left |  Лос-Анджелес, США
| align=left | 
|- align=center
! |22-1-1-1
| align=left | Джейсон Литзау
| align=center |KO
| 8 
| 29 февраля 2008
| align=left |  Лемур (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |21-1-1-1
| align=left | Мартин Онорио
| align=center |TKO
| 1 
| 3 ноября 2007
| align=left |  Тусон, США
| align=left | 
|- align=center
! |20-1-1-1
| align=left | Спенд Абази
| align=center |TKO
| 9 
| 23 февраля 2007
| align=left |  Копенгаген, Дания
| align=left | 
|- align=center
! |19-1-1-1
| align=left | Орландо Салидо
| align=center |NC
| 12
| 4 ноября 2006
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left | 
|- align=center
! |19-1-1
| align=left | Эрик Эйкен
| align=center |RTD
| 8 
| 2 сентября 2006
| align=left |  Лос-Анджелес, США
| align=left | 
|- align=center
! |18-1-1
| align=left | Гамалиэль Диас
| align=center |KO
| 6 
| 23 июня 2006
| align=left |  Окленд (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |17-1-1
| align=left | Сандро Маркос
| align=center |TKO
| 3 
| 18 мая 2005
| align=left |  Сан-Хосе (Калифорния), США
| align=left |
|- align=center
! |16-1-1
| align=left | Гамалиэль Диас
| align=center |SD
| 12
| 2 декабря 2005
| align=left |  Лемур (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |16-0-1
| align=left | Сэмми Вентура
| align=center |KO
| 1 
| 16 сентября 2005
| align=left |  Лемур (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |15-0-1
| align=left | Адриан Вальдес
| align=center |TKO
| 12 
| 1 апреля 2005
| align=left |  Лемур (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |14-0-1
| align=left | Сезар Фигероа
| align=center |KO
| 4 
| 9 декабря 2004
| align=left |  Темекьюла, США
| align=left | 
|- align=center
! |13-0-1
| align=left | Энрике Санчес
| align=center |TKO
| 8 
| 3 июня 2004
| align=left |  Линкольн-Сити, США
| align=left |
|- align=center
! |12-0-1
| align=left | Хуан Поло Перес
| align=center |TKO
| 2 
| 24 апреля 2004
| align=left |  Майами, США
| align=left | 
|- align=center
! |11-0-1
| align=left | Хулиан Родригес
| align=center |TD
| 1 
| 14 марта 2004
| align=left |  Темекьюла, США
| align=left | 
|- align=center
! |11-0
| align=left | Хосе Луис Тула
| align=center |TKO
| 1 
| 8 июня 2003
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left |
|- align=center
! |10-0
| align=left | Дэвид Васкес
| align=center |TKO
| 1 
| 4 мая 2003
| align=left |  Коачелла, США
| align=left |
|- align=center
! |9-0
| align=left | Хосе Альфонсо Родригес
| align=center |TKO
| 2 
| 20 декабря 2002
| align=left |  Майами, США
| align=left |
|- align=center
! |8-0
| align=left | Фредди Кастро
| align=center |UD
| 6
| 3 июля 2002
| align=left |  Монтерей (Калифорния), США
| align=left | 
|- align=center
! |7-0
| align=left | Маркос Бадильо
| align=center |UD
| 6
| 14 апреля 2002
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left | 
|- align=center
! |6-0
| align=left | Роберт Энрикес
| align=center |UD
| 4
| 10 марта 2002
| align=left |  Лас-Вегас, США
| align=left | 
|- align=center
! |5-0
| align=left | Хоакин Канделарио
| align=center |UD
| 4
| 8 февраля 2002
| align=left |  Темекьюла, США
| align=left | 
|- align=center
! |4-0
| align=left | Артур Тревино
| align=center |UD
| 4
| 25 января 2002
| align=left |  Пемброк-Пайнз, США
| align=left |
|- align=center
! |3-0
| align=left | Оскар Росалес
| align=center |UD
| 4
| 2 ноября 2001
| align=left |  Сан-Антонио, США
| align=left | 
|- align=center
! |2-0
| align=left | Хавьер Гонсалес
| align=center |TKO
| 3 
| 29 сентября 2001
| align=left |  Майами, США
| align=left |
|- align=center
! |1-0
| align=left | Алехандро Крус
| align=center |UD
| 4
| 22 апреля 2001
| align=left |  Индио (Калифорния), США
| align=left | 
|-
|}

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета